Puede referirse a alguno de las batallas que tuvieron lugar en esta ciudad española:

 Batalla de Ilerda, ocurrida en el 49 a. C.;
 Batalla de Lérida, ocurrida en 1642;
 Batalla de Lérida, ocurrida en 1938;